Север-2:

 «Север-2» — аэросани с кузовом автомобиля «Победа», разработанные в 1959 году ОКБ Камова.
 «Север-2» — советская высокоширотная экспедиция.
 «Север-2» — советский глубоководный обитаемый аппарат.

См. также 
 Север (значения)